Греми́ха — топоним:

 Гремиха — название города Островной в 1938—1981 годах;
 Гремиха (пункт базирования) — бывший пункт базирования Северного флота России;
 Гремиха (губа) — речная губа Святоносского залива;
 Гремиха — часть русла реки Северная Сысерть;
 Гремиха — река в Свердловской области, приток Северушки;
 Гремиха (ручей, бассейн Святоносского залива);
 Гремиха (ручей, бассейн губы Уры);
 Гремиха (возвышенность);
 Гремиха (озеро);